Samuely ist der Familienname folgender Personen:

 Felix Samuely (1902–1959), britischer Bauingenieur
 Nathan Samuely (1846–1921), österreichischer jüdischer Schriftsteller